Gerardi ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Gerardi (* 1987), italienischer Fußballspieler
 Giulio Gerardi (1912–2001), italienischer Skilangläufer
 Juan Gerardi (1922–1998), römisch-katholischer Bischof in Guatemala
 Massimo Gerardi (* 1966), italienischer Balletttänzer und Choreograf
 Roberto Gerardi (1919–1995), italienischer Kameramann

Siehe auch:
 Gerhardi
 Gherardi
 Girardi